Salvador Cardona Balbastre (Alfahuir, 12 januari 1901 – Pau, 15 januari 1985) was een Spaans wielrenner.

Belangrijkste overwinningen 
1929
 9e etappe Ronde van Frankrijk
 Eindklassement Ronde van Valencia

1931
 Eindklassement Ronde van Catalonië

1933
 Prueba Villafranca de Ordizia
 Eindklassement Ronde van Galicië

1935
 9e etappe Ronde van Spanje
 6e en 7e etappe Ronde van Catalonië
 Spaans kampioenschap op de weg, Elite

1936
 9e etappe Ronde van Spanje

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Externe link 
 Salvador Cardona - dewielersite.net

Spaans wielrenner